Goessche polder (Goes)
 Goessche polder (Terneuzen)